Strongylamma är ett släkte av svampdjur. Strongylamma ingår i familjen Tedaniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Strongylamma